Jabron bezeichnet mehrere Flüsse in Frankreich:
 Jabron (Durance), Nebenfluss der Durance
 Jabron (Roubion), Nebenfluss des Roubion
 Jabron (Verdon), Nebenfluss des Verdon
 Riou de Jabron, Nebenfluss der Durance